А́лкино — топоним в России:

 Алкино — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Алкино — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Алкино — село в Заинском районе Татарстана.
 Алкино — село в Мамадышском районе Татарстана.
 Алкино — железнодорожная станция Чишминского направления Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 
 Алкино-2